Кладенец може да се отнася за:
 кладенец – източник за добив на течност от земята
 воден кладенец – източник на вода
 нефтен кладенец – източник на нефт
 село Кладенец, област Хасково
 село Кладенец, област Шумен

Вижте също 
 село Бял кладенец, област Сливен
 село Бял кладенец, област Хасково
 село Меден кладенец, област Ямбол
 село Овчи кладенец, област Ямбол
 село Сив кладенец, област Хасково
 село Сладък кладенец, област Стара Загора
 село Студен кладенец, област Кърджали
 язовир „Студен кладенец“, област Кърджали